Glen McPherson est un nom et un toponyme pouvant désigner:

Personne
Glen McPherson (né en 1957), homme politique canadien de la Saskatchewan
 (né en 1957), directeur de la photographie américain

Patronyme
Glen McPherson No 46, municipalité rurale de la Saskatchewan au Canada